Ел Ортиго има више значења:

 Ел Ортиго (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ортиго (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Ортиго (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику